Sidecar (cocktail), cocktail
 Sidecar (app), app om Apple iPad als extra beeldscherm te gebruiken

Zie ook 
 zijspan